Армен Амбарцумян:
* Амбарцумян, Армен Гарикович (род. 1994) — российский и армянский футболист.
 Амбарцумян, Армен Левонович (род. 1958) — армянский продюсер.
  (род. 1978) — болгарский и армянский футболист.